Marattia är ett släkte av kärlväxter. Marattia ingår i familjen Marattiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Marattia